Le qualificazioni del singolare  del BMW Open 2003 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo BMW Open 2003 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Martin Verkerk (Qualificato)
 Werner Eschauer (primo turno)
 Federico Browne (primo turno)
 Janko Tipsarević (secondo turno)

 Oliver Gross (ultimo turno)
 Jan Hájek (ultimo turno)
 Harel Levy (Qualificato)
 Francisco Costa (ultimo turno)

Qualificati 

 Martin Verkerk
 Jan Frode Andersen

 Harel Levy
 Renzo Furlan

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

BMW Open 2003